|-
| 69201 - || 1323 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69202 - || 2026 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69203 - || 2088 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69204 - || 2139 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69205 - || 2156 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69206 - || 2167 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69207 - || 3004 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69208 - || 3078 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69209 - || 3300 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69210 - || 3356 T-2 || 25 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69211 - || 4098 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69212 - || 4287 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69213 - || 4616 T-2 || 30 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69214 - || 5067 T-2 || 25 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69215 - || 5099 T-2 || 25 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69216 - || 1108 T-3 || 17 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69217 - || 2135 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69218 - || 2330 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69219 - || 2364 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69220 - || 3030 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69221 - || 3528 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69222 - || 4210 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69223 - || 4331 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69224 - || 4388 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69225 - || 5043 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69226 - || 5129 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69227 - || 5139 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69228 - || 5173 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69229 - || 5188 T-3 || 16 d'octubre, 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69230 Hermes || 1937 UB || 28 d'octubre, 1937 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 69231 - || 1972 FE || 16 de març, 1972 || Palomar || T. Gehrels
|-
| 69232 - || || 27 d'octubre, 1978 || Palomar || C. M. Olmstead
|-
| 69233 - || || 27 d'octubre, 1978 || Palomar || C. M. Olmstead
|-
| 69234 - || || 1 de novembre, 1978 || Caussols || K. Tomita
|-
| 69235 - || || 7 de novembre, 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 69236 - || || 6 de novembre, 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 69237 - || || 7 de novembre, 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 69238 - || || 7 de novembre, 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 69239 - || 1978 XT || 6 de desembre, 1978 || Palomar || E. Bowell, A. Warnock
|-
| 69240 - || || 25 de juny, 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 69241 - || || 25 de juny, 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 69242 - || || 25 de juny, 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 69243 - || || 25 de juny, 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 69244 - || || 25 de juny, 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 69245 - || 1981 EO || 1 de març, 1981 || La Silla || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| 69246 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 69247 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 69248 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 69249 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 69250 - || || 7 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 69251 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 69252 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 69253 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 69254 - || || 1 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 69255 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 69256 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 69257 - || || 2 de març, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 69258 - || || 24 d'octubre, 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 69259 - || || 18 de setembre, 1982 || Nauchnyj || Nikolai Txernikh
|-
| 69260 - || 1982 TJ || 13 d'octubre, 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 69261 - || || 23 de desembre, 1982 || Nauchnyj || L. G. Karachkina
|-
| 69262 - || || 12 d'agost, 1986 || Nauchnyj || L. V. Zhuravleva
|-
| 69263 - || || 29 de gener, 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69264 Nebra || || 14 d'agost, 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 69265 - || || 5 de setembre, 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 69266 - || || 6 de setembre, 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 69267 - || || 7 de setembre, 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 69268 - || || 16 de setembre, 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 69269 - || || 3 de novembre, 1988 || Brorfelde || P. Jensen
|-
| 69270 - || 1989 BB || 29 de gener, 1989 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 69271 - || || 3 d'abril, 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69272 - || || 26 de setembre, 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69273 - || || 4 d'octubre, 1989 || Stakenbridge || B. G. W. Manning
|-
| 69274 - || || 29 d'octubre, 1989 || Gekko || Y. Oshima
|-
| 69275 Wiesenthal || || 28 de novembre, 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 69276 - || || 31 de desembre, 1989 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 69277 - || || 2 de març, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69278 - || || 2 de març, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69279 - || || 2 de març, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69280 - || || 13 de setembre, 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 69281 - || || 22 de setembre, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69282 - || || 22 de setembre, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69283 - || || 22 de setembre, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69284 - || || 22 de setembre, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69285 - || || 25 de setembre, 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 69286 von Liebig || || 10 d'octubre, 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 69287 - || || 10 d'octubre, 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 69288 Berlioz || || 11 d'octubre, 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 69289 - || || 24 d'octubre, 1990 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69290 - || || 16 d'octubre, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69291 - || || 18 de novembre, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69292 - || || 18 de novembre, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69293 - || || 10 d'abril, 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 69294 - || || 13 d'agost, 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 69295 - || || 2 d'octubre, 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 69296 - || || 29 de gener, 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69297 - || || 29 de febrer, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 69298 - || || 29 de febrer, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 69299 - || || 1 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 69300 - || || 1 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
9